Hayhurstia är ett släkte av insekter som beskrevs av Del Guercio 1917. Hayhurstia ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Hayhurstia